Kilbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Gerd Kilbinger (* 1942), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heinz Kilbinger (* 1939), deutscher Pharmakologe